La Jagua kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Jagua del Pilar (ort), La Guajira, 
 La Jagua de Ibirico (ort), Cesar, 

Robotskapade Colombiaförgreningar